Dukhan est une ville du Qatar.
 Dukhân est le principal gisement pétrolier du Qatar.
 Le dukhan est une langue de Mongolie.